Кубок Азербайджана по футболу — одно из двух основных футбольных соревнований в Азербайджане наряду с чемпионатом страны. Розыгрыш национального Кубка начался с 1936 года.

Финалы (после обретения независимости от СССР)

Обладатели Кубка

Победители в период СССР 

 1936 Строитель Юга (Баку)
 1937 Темп (Баку)
 1938 Темп (Баку)
 1939 Локомотив (Баку)
 1940 Динамо (Баку)
 1947 Пищевик (Баку)
 1948 Пищевик (Баку)
 1949 ККФ (Баку)
 1950 Трудовые резервы (Баку)
 1951 Завод им. С. М. Будденого (Баку)
 1952 Завод им. С. М. Будденого (Баку)
 1953 Динамо (Баку)
 1954 БОДО (Баку)
 1955 Завод им. С. М. Будденого (Баку)

 1956 НПУ «Орджоникидзенефть» (Баку)
 1957 Мекшул
 1958 СК БО ПВО (Баку)
 1960 АТЗ (Сумгаит)
 1961 НПУ «Орджоникидзенефть» (Баку)
 1962 МОИК (Баку)
 1963 МОИК (Баку)
 1964 Восток (Баку)
 1965 Восток (Баку)
 1966 Восток (Баку)
 1967 Апшерон (Баку)
 1968 Политехник (Мингечаур)
 1969 МОИК (Баку)

 1970 МОИК (Баку)
 1971 Суруханез (Сальяны)
 1972 Изолит (Мингечаур)
 1973 МОИК (Баку)
 1974 МОИК (Баку)
 1975 Суруханез (Баку)
 1976 МОИК (Баку)
 1977 Суруханез (Баку)
 1978 МОИК (Баку)
 1979 Суруханез (Баку)
 1980 Энергетик
 1981 Гянджлик (Баку)
 1982 Гянджлик (Баку)

 1983 Виляш (Масаллы)
 1984 Кондитер (Гянджа)
 1985 Кондитер (Гянджа)
 1986 Иншаатчы (Сабирабад)
 1987 Хазар (Ленкорань)
 1988 Араз (Баку)
 1989 Гянджлик (Баку)
 1990 Карабах (Агдам)
 1991 Иншаатчы (Баку)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА   
 Официальный сайт ПФЛ